Эребиды  — крупнейшее семейство совкообразных бабочек, которое включает виды из ранее рассматривавшегося в ранге подсемейства Erebinae в составе семействе совок (Noctuidae), а также представителей бывших семейств медведиц (Arctiidae) и волнянок (Lymantriidae). 
Включает свыше  видов.

Ареал 
Представители семейства распространены почти всесветно, населяют практически все ландшафтные зоны — от арктических тундр до степей и полупустынь, но особенно многочисленных во влажных тропических и субтропических лесах Африки и Юго-Восточной Азии.

Описание 
К семейству относится обитающий в Южной Америке наиболее крупный представитель не только данного семейства, но и всего отряда чешуекрылых — тизания агриппины (Thysania agrippina) с размахом крыльев до 28 см.

Для имаго некоторых тропических видов Calyptra, как исключение для отряда чешуекрылых, известно питание кровью и слёзной жидкостью млекопитающих. Например, Calyptra eustrigata, обитающая на территории от Индии до Малайзии; и Calyptra thalictri, Calyptra lata, встречающиеся в том числе и на территории России. Самцы питаются слёзной жидкостью и кровью крупных животных, прокалывая их покровы острым хоботком. Самки же питаются соком плодов и растений. У этих видов кончик хоботка сильно склеротизован и модифицирован для прокалывания кожи млекопитающих и питания кровью.

Систематика 
Крупнейшее семейство бабочек, включает 1760 родов и 24569 видов. До 2005 года входило в состав семейства совок, понимаемого в широком таксономическом объёме.

Ранее, на основании морфологических исследований, существовала классификация, согласно которой монофилетические Arctiinae, Lymantriinae и Micronoctuini принимались и рассматривались как полноценные семейства, а другие группы внутри нынешнего семейства Erebidae были в основном сгруппированы внутри семейства Noctuidae.
На основании молекулярно-генетических и филогенетических исследований были выяснены родственные отношения между структурно разнообразными группами внутри надсемейства Noctuoidea. Согласно им, группы, рассматриваемые в бывшем объеме Noctuidae являются парафилетическими, и некоторые из групп являются более тесно связанными с Arctiinae, Lymantriinae и Micronoctuini, чем с другими группами внутри Noctuidae. Определение данных филогенетических отношений привело к созданию классификации, в которой несколько клад были перегруппированы, но сохранялись в основном нетронутыми, а другие были разделены. Erebidae — одно монофилетическое семейство (наряду с другими пятью) в составе Noctuoidea. Более строго определенное семейство Noctuidae также является монофилетическим. Некоторые подсемейства Noctuidae, такие как Herminiinae, также были перемещены в состав Erebidae. Другие подсемейства, включая Acontiinae и Calpinae, были разделены. Медведицам был понижен ранг таксона до подсемейства Arctiinae, наряду с близкородственным Herminiinae. Волнянкам также был понижен ранг до подсемейства Lymantriinae. В 2006 году бывшие семейства Arctiidae и Lymantriidae вошли в состав Erebidae. Ранг Micronoctuini был изменен от семейства к трибе, чтобы включить их кладу в качестве группы в Hypenodinae. Бывшие подсемейства Araeopteroninae, Aventiinae, Boletobiinae, Eublemminae и Phytometrinae образуют единую кладу под названием Boletobiinae. Семейство Erebidae в настоящее время разделено на 18 подсемейств, статус некоторых из них хорошо подтверждается данными филогенетического анализа и может сохраняться в ходе дальнейшего изучения, в то время как другие плохо подтверждаются и могут быть снова переопределены в ходе дальнейших исследований. Подсемейство ленточницы (Catocalinae) расформировано, а его трибы включены в Erebinae. В 2011 году было обнаружено, что ранее не включённая в исследование монотипическая группа Cocytiinae из Новой Гвинеи также должна быть отнесена к Erebidae (Erebinae).

Проведённое в 2016 году независимое молекулярно-генетическое исследование в основном подтвердило указанный выше состав Erebidae и Noctuidae.

Филогения 
Взаимосвязи с близкими семействами совкообразных бабочек демонстрирует кладограмма по данным Zahiri et al. (2012). В скобках приводится число родов и видов по состоянию на 2011 год. 

Взаимоотношения подсемейств и триб показаны на кладограмме семейства по данным Zahiri et al. (2012).

Представители триб и подсемейств

См. также 
 Список родов совок
 Lygephila pidmanulapidvela

Примечания

Литература 
 Золотаренко Г. С. 1970. Подгрызающие совки Западной Сибири. — Новосибирск: Наука. — 436 с.
 
 Ключко З. Ф., В. С. Кононенко, А. В. Свиридов, Ю. А. Чистяков. 2003. Сем. Noctuidae — Совки, или ночницы. С.11-602. // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 4. — Владивосток: Дальнаука, 2003. — 688 с. ISBN 5-8044-0343-5
 Ключко З. Ф. Совки України. — /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України/. — Київ. Видавництво Раєвського, 2006.
 Ключко З. Ф., Плющ И. Г., Шешурак П. Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. — Киев, Ин-т зоологии НАН Украины. — 880 с.
 Кожанчиков И. В. 1937. Насекомые чешуекрылые. Т. XIII. Вып.3. Совки (подсем Agrotinae)//Фауна СССР. М.-А: Изд-во АН СССР. 675 с.+XIII табл.
 Kononenko V.S. Noctuidae Sibiricae. Vol. 1. An annotated check list of the Noctuidae (s. l.) (Insecta, Lepidoptera) of the Asian part of Russia and the Ural Region. — Entomological Press, 2005.
 Kononenko V.S. Noctuidae Sibiricae. Vol. 2. Micronoctuidae, Noctuidae: Rivulinae — Agaristinae, to Catocalinae.
 Kononenko V.S. Noctuoidea Sibiricae Part 3. Noctuidae: Cuculinae — Noctuinae (to Xylenini). — Proceedings of the Museum Witt. Vol.5(3), Munich and Vilnius (2016, 497 Seiten, 19 Farbtafeln, 166 Schwarzweißtafeln mit Genitalabbildungen, 498 Verbreitungskarten).

Ссылки 
  Фотографии совок
 Семейство Совки или Ночницы 

 
Семейства насекомых